Lake County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* Lake County (Illinois)
 Lake County (Indiana)
 Lake County (Kalifornien)
 Lake County (Colorado)
 Lake County (Florida)
 Lake County (Michigan)
 Lake County (Minnesota)
 Lake County (Montana)
 Lake County (Ohio)
 Lake County (Oregon)
 Lake County (South Dakota)
 Lake County (Tennessee)